Der Porsche Tennis Grand Prix 2019 war ein Damen-Tennis-Sandplatzturnier in Stuttgart. Es war als Turnier der Premier-Kategorie Teil der WTA Tour 2019 und fand vom 22. bis 28. April 2019 statt.

Die Siegerin im Einzel, Petra Kvitová, erhielt neben dem Preisgeld einen Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Porsche Tennis Grand Prix 2019 fand vom 20. bis 22. April 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Stuttgart